Pogonembia är ett släkte av insekter. Pogonembia ingår i familjen Anisembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Pogonembia